Сезон 2020/21 — 107-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 29-й в Премьер-лиге, а также 115-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2020 года является компания Three. Контракт с ней подписан до 2023 года. Домашний  комплект формы официально был представлен 1 июля. Форма состоит из футболки, синих шорт и белых носков. Утонченная текстура «в елочку» используется и на футболке, и на шортах, что создает изысканный эффект рельефного рисунка. У футболки имеются глубокий окантованный синим воротник и нашивки на  рукавах с монограммой CFC. Гостевой комплект формы был представлен 7 июля. Он состоит из футболки и шорт арктического синего цвета и темно-синих гетр, также на футболке присутствуют темные оттенки, составляющие рисунок неровной «елочкой», покрывающий переднюю и заднюю часть футболки и создающий неотразимую эстетику. Третий комплект был представлен 7 сентября. Основной цвет футболки – тлеющий уголь, а ультрамариновый синий играет важную вспомогательную роль. Синий цвет появляется на воротнике, плечах и вертикальных полосах трикотажа, которые постепенно исчезают на передней части футболки. Завершают образ шорты коричнево-оранжевого цвета и синие гетры.

Составы команд

Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

Резервная команда 

Источник: Профиль резервной команды

Команда U-18 

Источник: Профиль команды U-18

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 222 480 000

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 65 600 000

Зима 

Общие доходы:  £

Ушли в аренду

Лето

Зима

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб 
 По данным официального сайта.

Тренерский штаб

Другая информация

Соревнования

Общее

Товарищеские матчи

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2020/21 — 28-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который начался 12 сентября 2020 года и завершился 23 мая 2021 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Группа E 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2020/21

Стадия плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2020/2021
Челси
2021